Trollkäringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollkäringtjärnarna, sjö i Vansbro kommun, 
Trollkäringtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (15,9 ha)
Trollkäringtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn